Greinberg ist der Name folgender Erhebungen:

 Alternativname des Kraibergs
 Hügel und Weinlage im Stadtgebiet von Würzburg
 Ringwall Greinberg bei Miltenberg

Siehe auch:
 Greinburg
 Kreienberg (Begriffsklärung)